Чемпионат Европы по кроссу 2005 года прошёл 11 декабря в Тилбурге (Нидерланды). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров.

В соревнованиях приняли участие 350 атлетов из 27 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 9,84 км 
Украинец Сергей Лебедь стал шестикратным чемпионом Европы по кроссу.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 6,5 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,5 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4,83 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 12 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2005 года
2005 год в лёгкой атлетике
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Тилбурге
События 11 декабря
кросс
Чемпионаты Европы в Нидерландах